Dywizje piechoty noszące numer 4:

Polskie
 (4) Dywizja Bracławsko-Kijowska – dywizja piechoty okresu I Rzeczypospolitej
 4 Dywizja Piechoty (powstanie listopadowe)
 4 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty II Korpusu Polskiego; rozformowana wiosną 1918.
 4 Dywizja Strzelców Polskich – w składzie Wojska Polskiego na Wschodzie; podporządkowana Armii Polskiej we Francji; późniejsza 10 Dywizja Piechoty (II RP)
 4 Dywizja Strzelców Wielkopolskich – dywizja piechoty polskiej okresu powstania wielkopolskiego (późniejsza 16 Pomorska Dywizja Piechoty)
 4 Dywizja Piechoty – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego okresu II RP
 4 Dywizja Piechoty – wielka jednostka piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (Francja 1940)
 4 Dywizja Strzelców – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie (1942)
 4 Dywizja Piechoty – wielka jednostka piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (Wielka Brytania 1945-1947)
 4 Pomorska Dywizja Piechoty – związek taktyczny ludowego Wojska Polskiego.

Amerykańska dywizja piechoty:
 4 Dywizja Piechoty (USA)

Austro-węgierska dywizja piechoty:
 4 Dywizja Piechoty Austro-Węgier

Niemieckie dywizje piechoty:
 4 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 4 Dywizja Landwehry Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 4 Dywizja Zapasowa Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 4 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie dywizje piechoty:
 4 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 4 Dywizja Strzelców